Vang Jang
 Vang Jang (1955) kínai politikus
 Vang Jang (1982) kínai labdarúgó
 Vang Jang (1983) kínai vízilabdázónő, olimpikon
 Vang Jang (1989) kínai labdarúgó, a belga Cercle Brugge KSV játékosa

Hasonló nevűek
 Yang Wang (1976) kínai származású új-zélandi sportlövő, olimpikon